Mužská dvouhra Open 13 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který se před zahájením odhlásil.

Druhý nasazený Švýcar Stan Wawrinka po skreči s běloruským kvalifikantem Iljou Ivaškou ve druhém kole vrátil organizátorům startovné v řádu několika desítek tisíc eur. Důvodem skreče se stalo obnovené zranění kolene, kvůli němuž nehrál šest měsíců do ledna 2018. Ředitel turnaje Jean-François Caujolle sdělil, že částka připadne na charitu.

Vítězem se stal 21letý devátý nasazený Rus Karen Chačanov, jenž ve finále za 1.50 hodin zdolal francouzskou turnajovou trojku a obhájce finálové účasti Lucase Pouilleho po třísetovém průběhu 7–5, 3–6 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo po triumfu na Chengdu Open 2016 druhý singlový titul v rámci okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej po turnaji posunul na 41. příčku, dvanáct míst za kariérní maximum.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018